Carl Wilhelm Hahn (1786-1836), zoologiste allemand
 Carl Wilhelm Hahn (1829-1887), peintre allemand
 Carl Wilhelm Hahn (1898-1982), journaliste allemand

Homonymie de patronyme germanique